Villari – cognome italiano
 Pasquale Villari (1826-1917), storico e politico, fratello di Emilio
 Raffaele Villari (1831-1908), patriota e scrittore
 Emilio Villari (1836-1904), fisico, fratello di Pasquale
 Rosario Villari (1925-2017), storico, fratello di Lucio
 Lucio Villari (1933), storico, fratello di Rosario
 Riccardo Villari (1956), medico, docente universitario e politico